T9 – abbreviazione di Text on 9 keys, software per la composizione guidata di stringhe alfanumeriche
 T9 – sottoclasse della classificazione stellare
 T9 – codice vettore IATA di TransMeridian Airlines
 T9 – nona vertebra toracica
 T9 – nono nervo spinale toracico
 Sojuz T-9 – missione del programma Sojuz
 T9 – emittente televisiva di Roma